Abranches (família)
Conde de Avranches — cavaleiro português da Ordem da Jarreteira em Inglaterra
Abranches — bairro da cidade de Curitiba, Brasil

Desambiguações de antropônimos